Ядров — фамилия; имеет женскую форму Ядрова.
 Ядров, Игорь Яковлевич (1927—1998) — советский, российский архитектор.
 Ядров, Михаил Георгиевич (1947—2012) — российский государственный деятель, генерал-лейтенант юстиции.

См. также 
 Ядрово